Cavara ist der Familienname folgender Personen:
 Fridiano Cavara (1857–1929), italienischer Botaniker, Embryologe und Mykologe
 Otello Cavara (1877–1928), italienischer Journalist
 Paolo Cavara (1926–1982), italienischer Regisseur

Siehe auch:
 Kawara